Из 9200 населённых пунктов, разрушенных и сгоревших в ходе вооружённых действий советских и германских войск на территории Белоруссии, свыше 5295 были уничтожены вместе со всем или с частью населения в ходе карательных операций. (Согласно другим данным 5295 — количество уничтоженных населённых пунктов, в том числе 628 — вместе с населением. 186 деревень не смогли возродиться, так как были уничтожены со всеми жителями, включая матерей и грудных детей, немощных стариков и инвалидов.)

В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 — трижды, 22 — четыре раза и более. В Минской области сжигались дважды 92 деревни, трижды — 40, четырежды — 9, пять и более раз — 6 деревень.

Из общего количества 5295 деревень 3 % уничтожено в 1941 г., 16 % — в 1942 г., 63 % — в 1943 г. и 18 % — в 1944 г. Итогом нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии стали 2 230 000 человек, уничтоженных за три года оккупации. Погиб каждый 4-й, а по уточнённым данным — каждый 3-й житель Белоруссии.

Уничтоженные населённые пункты

Уничтоженные населенные пункты неизвестной территориальной аттрибуции 
Точная территориальная аттрибуция в источниках не указана. Достоверным является название населенного пункта на русском языке и прочие сведения. При наличии территориальной аттрибуции и наименования на белорусском, последния восстановлены по русскому наименованию населенного пункта, при этом вероятны случаи существования двух и более населенных пунктов с одинаковыми названиями в разных административно-территориальных единицах. При установлении сведений о территориальной принадлежности того или иного населенного пункта по достоверным источникам следует перенести информацию о нём в предыдущую таблицу.

Населенные пункты неизвестной судьбы (упомянутые в литературе нечетко — см. примечания)

См. также 
 Фашистский государственный террор

Примечания

Литература

Ссылки 
 Белорусские деревни, уничтоженные в годы Великой Отечественной войны 1941—1944 годы на сайте НАРБ

 
Массовые казни